Meinhard steht für:

 Meinhard, eine Gemeinde im nordosthessischen Werra-Meißner-Kreis
 Meinhard (Gobert), Berg auf der Gobert im hessisch-thüringischen Grenzbereich
 Meinhard (Band), deutsches Musikprojekt
 Meinhard (Vorname)

Meinhard ist der Familienname von:
 Birgit Meinhard-Schiebel (* 1946), österreichische Schauspielerin
 Carl Meinhard, auch: Karl, auch: Meinhardt (1875–1949), österreichischer Schauspieler und Theaterdirektor
 Christoph Müller-Meinhard (* 1964), deutscher Flottillenadmiral
 Edith Meinhard (1908–1968), deutsche Schauspielerin
 Elsabeth Meinhard (1887–1937), deutsche Schriftstellerin
 Hannes Meinhard (1937–2016), deutscher Bildhauer und Zeichner
 Heinrich Meinhard (1804–1883), deutscher Webermeister und Politiker
 Rudolf Meinhard-Jünger (1880–1942), österreichisch-deutscher Schauspieler und Regisseur
 Meinhard (Band), deutsches Musikprojekt

Siehe auch:
 Meinhart
 Meinhardt
 Mainhardt
 Maynard
 Meinardus